Borovets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Боровец) :
Borovets est une station de loisirs bulgare, située à 1 350 m d'altitude, sur le versant septentrional du Rila ;
Borovets, village bulgare de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil.